ksantyna, 
 oksypurynol,